Тиа:

Тиа —  древнеегипетская знатная женщина, кормилица царевны Анхесенатон (XVIII династии).
Тиа-Ситра  —  древнеегипетская царица, супруга Рамсеса I и мать Сети I (XIX династия).
Тиа —  древнеегипетская принцесса XIX династии, дочь Рамсеса I.
Тиа (Ṯj3) —  древнеегипетская принцесса XIX династии, дочь Сети I.
Тиаа (Tjˁ3) — древнеегипетская царица XVIII династии.
Тиа Каррере (род. 1967) — американская актриса, модель и певица.
 Тиа Мария — крепкий ямайский ликёр, изготавливаемый из ямайского рома.

См. также 

 Тия (имя) — древнеегипетское имя.